Вершинино — название ряда населённых пунктов в России:

 Вершинино — село в Троицком районе Алтайского края.
 Вершинино — станция в Троицком районе Алтайского края.
 Вершинино — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Вершинино — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Вершинино — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Вершинино — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Вершинино — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Вершинино — село в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Вершинино — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Вершинино — село в Сергачском районе Нижегородской области.
 Вершинино — деревня в Кочевском районе Пермского края.
 Вершинино — село в Томском районе Томской области.